Coloradská univerzita může znamenat:

 Coloradská státní univerzita (Colorado State University) ve Fort Collins
 Coloradská univerzita v Boulderu (University of Colorado at Boulder)